Яснополя́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Яснополянська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Яснополянська вулиця — вулиця в місті Київ.

Колишні назви:
 Яснополянська вулиця — колишня назва вулиці узвіз Близнюківський у місті Дніпро.

Вулиці